El término Alicante puede referirse a:

Lugares 
 Alicante, ciudad de la Comunidad Valenciana, España, capital de la provincia del mismo nombre.
 Provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana.
 Provincia marítima de Alicante.
 Puerto de Alicante.

Deporte 
 Alicante Club de Fútbol, equipo de fútbol de la ciudad de Alicante.

Animales 
 Alicante, bestia semilegendaria, casi siempre entendida como una serpiente, que por influjo de la superstición y del dispararse la imaginación ante situaciones de peligro presentes, recordadas o conocidas de oídas, ha de identificarse con un complejo constituido por criaturas míticas unas, fantásticas otras y, por último, otras reales. A varias de ellas se les aplica además los nombres de "alicántara" y "saetón", palabras que en principio designarían a criaturas diferentes del alicante y entre sí. Entre las especies reales existentes en la actualidad que pueden ser el alicante o a las que se les ha aplicado ese nombre, se han considerado las siguientes:
 Salamanquesa común (Tarentola mauritanica).
 Culebrilla ciega (Blanus cinereus).
 Culebra viperina (Natrix maura).
 Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis).
 Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus).
 Culebra de escalera (Rhinechis scalaris).
 Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus)
 Culebra de cogulla occidental (Macroprotodon brevis).
 Víbora hocicuda (Vipera latastei).
 Víbora cornuda (Vipera ammodytes).
 En México, el cencuate o cincuate (Pithuophis deppei).
 Meloncillo (Herpestes ichneumon): las crías siguen a la madre en fila india, de manera que el conjunto, sobre todo visto fugazmente, puede parecer una serpiente peluda, como a veces se decía que era el alicante.

Además 
 Alicantino, gentilicio del originario de Alicante ciudad y provincia.

Fuentes de información 
 Sobre los animales llamados "alicante", José Gilabert Carrillo: "La alicántara, el alicante y el saetón". http://www.lacasadelarbol.es/4AAS.pdf